Papageienschießen bezeichnet

 allgemein einen besonderen Brauch des Vogelschießens

speziell:
 Papageienschießen (Hannover), das im späten Mittelalter mit der Burg Lauenrode erstmals erwähnte Fest in der hannoverschen Schützentradition